Heijo oder Heijō steht für:
 einen Narrenruf, unter anderem in Berlin
 Heijo Feuerstein (* 1945), deutscher Psychologe, siehe Heinz Joachim Feuerstein
 Heijo Hangen (1927–2019), deutscher Maler
 Heijo Höfer (* 1953), deutscher Politiker (SPD)
 Heijō, japanischer Name von Pjöngjang während der der japanischen Kolonialzeit (1910–1945)
 Heijō-kyō, ehemalige Hauptstadt Japans